L'île Piana (île plate en italien) fait notamment référence à différentes petites îles cotières italiennes au large de la Sardaigne ou de la Corse :
 Rattachées à la Sardaigne :
 l'île Piana, séparant l'île d'Asinara de la péninsule de au nord-ouest de la Sardaigne
 l'île Piana, près du cap Caccia, commune d'Alghero, sur la mer de Sardaigne
 l'île Piana, une des îles de la Madeleine au sud-est de la Sardaigne, près des bouches de Bonifacio
 l'île Piana de l'Archipel des Sulcis sur la commune de Carloforte 
 Rattachées à la Corse :
 l'île Piana, îlot de l'archipel des Lavezzi, près du cap Sperone, au sud de la Corse
 l'Île Piana, îlot de l'archipel des Cerbicale

Voir aussi